

Cinema 
 Private – film del 2004 diretto da Saverio Costanzo
 Private Media Group – casa di produzione e distribuzione cinematografica

Letteratura 
 Private – romanzo di James Patterson del 2010

Altro 
 Private – grado militare